Сезон 2021/2022 стал 3-м подряд для футбольного клуба «Текстильщик» в ранге участника Футбольной национальной лиги. По итогам прошлого чемпионата команда сохранила прописку во втором по значимости дивизионе, заняв 15-е место и набрав 47 очков. По результатам этого сезона команда набрала лишь 23 очка и выбыла во второй дивизион Футбольной национальной лиги, заняв последнее место.

События 
 22 июля стало известно, что первые домашние матчи в 5-м и 7-м туре против «Енисея» и «Спартака-2» команда проведёт на стадионе «Нижний Новгород». Это обусловлено тем, что на стадионе «Текстильщик» в Иванове идут ремонтные работы.
 9 октября, после матча с «Томью» Сергей Павлов заявил, что покидает пост главного тренера «Текстильщика».
 10 октября было объявлено, что новым главным тренером назначен экс-тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксёнов.
 22 марта главный тренер Андрей Аксёнов обратился к болельщикам с заявлением об уходе из клуба. Вслед за главным тренером команду покинул тренер Максим Боков. Исполняющим обязанности главного тренера стал тренер команды Александр Гущин.
11 апреля было объявлено, что генеральный директор «Текстильщика» Юрий Ермаков покидает свой пост и переходит на должность почетного президента клуба. 12 апреля стало известно о ряде кадровых назначений: пост главного тренера занял тренер «Енисея» Султан Хумидович Тазабаев, генеральным директором клуба назначен Евгений Александрович Морозов, его заместителем назначен Алексей Викторович Красиков, а новым спортивным директором стал Игорь Ильич Пруцев.
16 апреля команда потеряла математические шансы на сохранение прописки в ФНЛ, проиграв «Факелу» со счетом 0:5.
11 мая было объявлено о завершении работы в клубе тренера вратарей Александра Гутеева. Он перешел на аналогичную должность в «Химки».
12 мая стало известно, что тренером команды, начиная со следующего сезона, станет Игорь Колыванов.
31 мая состав красно-черных покинули Илья Мосейчук, Тигран Аванесян, Вадим Карпов и Максим Бачинский. 1 июня «Текстильщик» покинул начальник команды Сергей Аксенов, Гоча Гогричиани, Владимир Романенко, Андрей Хрипков и Вадим Стеклов.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Заявочный лист

Руководство клуба 
  Юрий Ермаков — почетный президент
  Алексей Дуданец — вице-президент
  Евгений Морозов — генеральный директор
  Игорь Пруцев — спортивный директор
  Алексей Красиков — заместитель генерального директора
  Александр Гущин — руководитель программы развития молодежного футбола
  Александр Любов — заместитель генерального директора по безопасности
  Сергей Аксенов — начальник команды (до 1 июня 2022 года)
  Алексей Кубышкин — пресс-атташе
  Кирилл Криволапов — специалист по работе с болельщиками
  Роман Плаксин — специалист по безопасности

Тренерский штаб

Основной состав 
  Сергей Павлов — главный тренер (до 9 октября 2021 года)
  Андрей Аксёнов — главный тренер (с 10 октября 2021 года по 22 марта 2022 года)
  Александр Гущин — тренер, и.о. главного тренера (с 23 марта по 11 апреля 2022 года)
  Султан Тазабаев — главный тренер (с 12 апреля по 26 мая 2022 года)
  Максим Боков — тренер (с 10 октября 2021 года по 23 марта 2022 года)
  Игорь Тихонов — тренер
  Александр Липко — тренер
  Александр Гутеев — тренер по работе с вратарями (до 11 мая 2022 года)
  Артем Филиппенков — аналитик

Молодёжный состав 
  Алексей Нагналов — главный тренер
  Игорь Тихонов — тренер

Медицинский штаб 
  Эмиль Голдин — врач
  Эдуард Белков — врач
  Николай Болотов — массажист
  Руслан Москвин — массажист

Изменения в составе

Лето

Пришли

Ушли

Зима

Пришли

Ушли

Статистика сезона

Игры, голы и передачи 
В статистику включены только официальные матчи.

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Бомбардиры 
В статистику включены только официальные матчи.

Голевые передачи 
В статистику включены только официальные матчи.

Главные тренеры 
В статистику включены только официальные матчи.

«Сухие» матчи 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В статистику включены только официальные матчи.

Соревнования

Первенство Футбольной национальной лиги

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам 

Последнее обновление: 21 мая 2022 года.Источник: Футбольная национальная лигаПоле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла; О = матч отложен.

Матчи

Кубок России

Матчи

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Текстильщик»
 Профиль ФК «Текстильщик» на сайте Футбольной национальной лиги

2021/2022
Текстильщик